Karniewo ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Karniewo (Powiat Makowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Makowski der Woiwodschaft Masowien
 Karniewo (Regimin), Dorf im Powiat Ciechanowski der Woiwodschaft Masowien; siehe Regimin